La Excellence 1945-1946 è stata la 24ª edizione del massimo campionato francese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'.

Risultati

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1945
Pallacanestro nel 1946
1945-1946